Rutkowo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rutkowo (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, bis 1938: Ruttkowen, 1938 bis 1945 Ruttkau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Rutkowo (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1938: Schönruttkowen, 1938 bis 1945 Schönrauten, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Rutkowo (Czarnia), Ort im Powiat Ostrołęcki
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Rutkowo (Biesiekierz), Ort im Powiat Koszaliński, bis 1945: Ernsthof, Kreis Bublitz, Pommern